Segons la mitologia grega, Acamant () fou fill d'Eusor i oncle de Cízic. Combatent del bàndol troià, era un dels líders dels tracis a la guerra de Troia, que va morir a mans d'Àjax.

Referències 

Herois troians de la Ilíada
Tracis